Primož Zupan (ur. 1 maja 1987 w Kranju) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SK Triglav Kranj. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W indywidualnym konkursie mistrzostw świata juniorów w Strynie w sezonie 2003/2004 zajął 6. miejsce. Do złotego medalisty Mateusza Rutkowskiego stracił 38 pkt. W zawodach Pucharu Kontynentalnego zadebiutował 28 lutego 2004 w Kuopio, gdzie po skoku na odległość 102 metrów zajął 41. lokatę. Największym osiągnięciem Zupana w zawodach tej rangi jest zajęcie szóstego miejsca w konkursie w Vikersund w sezonie 2004/2005. 17 marca 2006 wystartował w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata na mamuciej skoczni w Planicy, jednak zajął 63. miejsce, skacząc 133,5 metra i nie wystąpił w zawodach. W 2009 wziął udział w zawodach zimowej uniwersjady w Yabuli. Na normalnej skoczni był 23., natomiast na dużej 24.

Medalista mistrzostw Słowenii w skokach narciarskich w konkursach drużynowych – w 2008 zdobył brązowy medal zimowego czempionatu, a na tym samym stopniu podium stawał również w letnich mistrzostwach w 2005 i 2007.

Jego rekord życiowy w długości skoku wynosi 180 metrów.

Osiągnięcia (skoki narciarskie)

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2004  Stryn – 6. miejsce
 Drużynowo
 2004  Stryn – 5. miejsce

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2004/2005: 83.
 sezon 2005/2006: 39.
 sezon 2007/2008: 134.

Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Vikersund – 5 marca 2005 (6. miejsce)
  Braunlage – 29 stycznia 2006 (9. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2007: 83.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 80.
 sezon 2007/2008: 49.
 sezon 2008/2009: 158.
 sezon 2009/2010: 241.

Osiągnięcia (kombinacja norweska)

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2002/2003: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Kranju